Mpulungu steht für:

 Mpulungu (Sambia), Ort im Distrikt Mpulungu, Nordprovinz, Sambia
 Mpulungu (Distrikt), Distrikt in der Nordprovinz, Sambia